13-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 8 по 11 декабря 2005 года в Триесте, Италия. 

Спортсмены разыграли 38 комплектов наград (по 19 мужчины и женщины).

Медальный зачет

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Протокол соревнований
 Omega Timing

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
Плавание
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Триесте